You Don't Know Sponge (en Estados Unidos) No Conoces a Esponja (en Latinoamérica) y No Sabes Nada de Bob Esponja (en España), es un episodio de la séptima temporada de la serie animada Bob Esponja, transmitida en Nickelodeon. El episodio se estrenó en Estados Unidos el , en Latinoamérica el  y en España el . Fue escrito por Luke Brookshier, Nate Cash y Derek Iversen, fue dirigido por Alan Smart.

Sinopsis 
El episodio comienza en el Crustaceo Cascarudo. Bob Esponja y Patricio imitaban sus sonidos favoritos en la cocina. Calamardo se enoja y les pregunta qué estaban haciendo, ellos le explicaron que seguían las actividades de los mejores amigos según el libro Simple-Ton. Después ambos realizan una prueba de los mejores amigos para saber que tanto sabían el uno del otro. Bob Esponja contesta todas las preguntas correctamente, pero Patricio contesta todas erróneamente. Cuando terminaron el examen, Calamardo miró el libro y se rio al ver que Patricio no sabía nada de Bob Esponja. Al finalizar el horario de trabajo, ambos salen del restaurante y van a comprar helados, Patricio pide su sabor favorito pero pide el sabor favorito erróneo de Bob Esponja. Al verlo Bob Esponja le dijo que ya no serían amigos nunca más. Bob Esponja corre a su casa y comienza a llorar. Al siguiente día, Bob Esponja acude con Arenita para que lo ayudara con su amistad. Arenita le dijo que probablemente solo necesitaban separarse un tiempo. Bob Esponja trata de evitarlo pero lo ve conversando con Larry en diferentes lugares. Patricio estaba a punto de darle un regalo a Larry cuando Bob Esponja se lanza sobre ambos. Patricio le explica que era un regalo para él y que solo se juntaba con Larry para hacer ejercicio, pero no era su mejor amigo. Al final, Bob Esponja y Patricio se vuelven mejores amigos otra vez.

Música 
 "Fates"
 "Hawaiian Goodbye"
 "Dramatic Impact 6"
 "Pua Paoakalani" 
 "A Day's Wait"

Véase también 
 Bob Esponja
 Anexo:Séptima temporada de Bob Esponja
 Anexo:Episodios de Bob Esponja

Enlaces externos 
 Página oficial de la serie

Episodios de la séptima temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2010